

Репаблік — місто, штат Канзас
 Репаблік — місто, штат Міссурі
 Репаблік — місто, штат Вашингтон
 Репаблік — селище, штат Огайо
 Репаблік — переписна місцевість, штат Мічиган
 Репаблік — переписна місцевість, штат Пенсільванія